Atzbach (Opper-Oostenrijk), een plaats in Oostenrijk
Atzbach (Hessen), een plaats in Duitsland